Stevenson [stývnzn] může znamenat:

Příjmení 
americká rodina Stevensonova
Politici:
Adlai Ewing Stevenson I. (1835–1914), dvacátýtřetí viceprezident USA
Lewis G. Stevenson, americký politik, ministerský předseda státu Illinois
Adlai Ewing Stevenson II. (1900–1965), americký politik a vyslanec při OSN
Adlai Ewing Stevenson III. (* 1930), americký senátor
Další členové rodiny:
McLean Stevenson (1929–1996), herec

skotská rodina převážně stavitelů majáků
Robert Stevenson (1772–1850)
Alan Stevenson (1807–1865)
David Stevenson (1815–1886)
Thomas Stevenson (1818–1887)
David Alan Stevenson (1854–1938)
Charles Alexander Stevenson (1855–1950)
Robert Louis Stevenson (1850–1894), britský spisovatel, autor Ostrova pokladů a mnoha dalších děl
D. E. Stevenson (1892–1973), spisovatel

další osoby
Agnes Stevensonová (1883–1935) – anglická šachistka
Bradley M. Stevenson, americký spisovatel
Carter Stevenson, generálmajor Konfederace v Americké občanské válce
David J. Stevenson (* 1948), americký geofyzik
Fox Stevenson (* 1993), britský zpěvák a producent elektronické hudby
Frank A. Stevenson, norský kryptoanalytik
Gerda Stevenson (* 1956), skotská spisovatelka, herečka a režisérka
Charles Leslie Stevenson (1908–1979), filosof
Ian Stevenson, psychiatr a výzkumník v oblasti reinkarnace
Jamie Stevenson (* 1975), britský orientační běžec
Teofilo Stevenson (* 1952), kubánský boxer
Trudy Stevenson, zimbabwský opoziční poslanec

místopisné názvy
Stevenson, Alabama
Stevenson, Maryland
Stevenson, Washington

Související články 
Stevens
Stephenson